Vinius steht für:
 Vinius (Gattung), eine Gattung der Hesperiinae

Vinius ist der Name folgender Personen:
 Titus Vinius († 69), römischer Konsul 69